Le district de Fribourg-en-Brisgau (en allemand ) est un des quatre districts (parfois appelés régions administratives ou circonscriptions) allemands () du land de Bade-Wurtemberg.
Son chef-lieu est Fribourg-en-Brisgau.

Situation géographique

Histoire 
Fondé en 1952 sous le nom district de Bade du Sud (), le district fut renommé Fribourg avec un regroupement territorial en 1973.

Administration territoriale 
La région administrative comprend neuf arrondissements et une ville-arrondissement, dont 294 communes, dans trois régions :
 Région Hochrhein-Bodensee
 Arrondissement de Constance (KN)
 Arrondissement de Lörrach (LÖ)
 Arrondissement de Waldshut (WT)
 Région Südlicher Oberrhein
 Fribourg-en-Brisgau (ville-arrondissement) (FR)
 Arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire (FR)
 Arrondissement d'Emmendingen (EM)
 Arrondissement de l'Ortenau (OG)
 Région Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Arrondissement de Rottweil (RW)
 Arrondissement de Forêt-Noire-Baar (VS)
 Arrondissement de Tuttlingen (TUT)

Tableau Général des Communes

Voir aussi

Liens externes 
 Gouvernement du district

Division administrative fondée en 1952